Shane steht für:

 Shane (Vorname), ein männlicher Vorname
 Shane MacGowan and the Popes, eine irische Band
 The Shanes, eine deutsche Band
 Mein großer Freund Shane (Shane), ein Film von George Stevens
 (1994) Shane, ein Asteroid

Shane ist der Familienname folgender Personen:

 Bob Shane (1934–2020), US-amerikanischer Musiker, siehe The Kingston Trio
 Jackie Shane (1940–2019), US-amerikanische Rhythm-and-Blues- und Jazzsängerin
 Mike Shane (* 1967), US-amerikanischer Wrestler, siehe Mike und Todd Shane
 Rita Shane (1936–2014), US-amerikanische Opernsängerin in der Stimmlage Sopran
 Ryan Shane (* 1994), US-amerikanischer Tennisspieler
 Sara Shane (1928–2022), US-amerikanische Schauspielerin, Unternehmerin und Autorin
 Scott Shane (* 1954), US-amerikanischer Journalist
 Todd Shane (* 1967), US-amerikanischer Wrestler, siehe Mike und Todd Shane

Siehe auch:
 Shayne
 McShane